Деркс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Деркс, Аннемик (род. 1954) — голландская гребчиха-байдарочница, выступала за сборную Нидерландов на всём протяжении 1980-х годов.
 Деркс, Баудевейн (род. 1986) — голландский шашист (международные шашки, также бразильские шашки).